Florett steht für:

 Florett, eine Fechtwaffe
 Florett (Textil), das äußerste rohe Gespinst des bei der Verpuppung des Seidenwurms entstehenden filzartigen Kokons, siehe auch Florettseide, Florettband
 Kreidler Florett, ein Kleinkraftrad der  Kreidler’s Metall- und Drahtwerke G.m.b.H. Fahrzeugbau 

Siehe auch:
 Floret